Une onde de choc est un type d'onde, mécanique ou d'une autre nature, associé à l'idée d'une transition brutale.

Cinéma et télévision 
  () est un film américain réalisé par Mike Gray en 1983 ;
 Onde de choc () est un film américain réalisé par Nico Mastorakis en 1984 ;
 Onde de choc () est un téléfilm américain réalisé par Bret Michaels en 1998 ;
 Ondes de choc () est une série télévisée américaine de 2001, diffusée en France en 2005 ;
 Ondes de choc est une mini-série télévisée française de 2007 ;
 Ondes de choc est une mini-série télévisée suisse de 2018.

Littérature 
 Onde de choc est un roman d'aventures de Clive Cussler publié en 1996.

Voir aussi 
Arc de choc